Justin Robinson (n. 1987), cestista statunitense
 Justin Robinson (n. 1997), cestista statunitense
 Justin DeVaughn Robinson (n. 1995), cestista statunitense